Самаркандский областной комитет КП Узбекистана - орган управления Самаркандской областной партийной организацией КП(б) - КП Узбекистана (1938-1991 годы).

Самаркандская область образована 15 января 1938 в числе 5 первых областей Узбекской ССР, с 8 декабря 1992 Самаркандский вилайет. Центр - г.  Самарканд.

Ранее Самаркандская область уже существовала в Российской империи, а затем в РСФСР (1887-29.09.1926)

Председатель областного комитета РКП(б) 

1920-06.1920 Рахимбаев Абдулло Рахимбаевич

Ответственные секретари обкома РКП(б) - ВКП(б) (1920-1926) 
1920-1921 Райтер Иосиф Львович

01.1922-15.03.1923 Мавлянбеков Ахметбек Маткулович

1923-1924 Хамутханов Ганихан

09.1924-1926 Ходжаев (Мумин-Ходжаев) Мумин Сулейманович

Первые секретари обкома (1938-1991) 
1938 Абдукаримов, Мамаджан

1938-1939 Никулин Виктор Михайлович

1939-1940 Шамуратов, Абдулла Хусоимович

1943-1948 Махмудов Насыр

11.1948-04.1950 Ариф Алимович Алимов

1950-1954 Камбаров Турсун

1954-1957 Якубов, Нор

03.1957-03.1959 Ариф Алимович Алимов

1959-1963 Махмудов Арзи

1963-30.01.1964 (сельский) Махмудов Арзи

1963-03.1964 (промышленный) Ходжаев Асадилла Ашрапович

04.1964-1973 Усманов, Саидмахмуд Ногманович

1973- 4.10.1974 Кадыров, Владимир Николаевич

27.11.1974-1982 Рахимов, Бекташ Рахимович

1982- 3.10.1987 Ашуралиев, Рашид Салахутдинович

3.10.1987-19.10.1988 Раджабов Назир Раджабович

21.10.1988- 7.10.1989 Икрамов, Анвар Салихович

7.10.1989-14.09.1991 Абдурахманов, Пулат Маджитович

См. также 
 Хоким области

Областные и окружные комитеты КП Узбекистана
История Самаркандской области